Валериан Александрович Бельгард 2-й ( — ) — российский генерал от инфантерии (с 26.11.1878), участник Кавказских походов.

Биография 
Родился в семье сына французского эмигранта-роялиста, пришедшего на русскую военную службу в конце XVIII века, А. А. Бельгарда.

Был выпущен 22 сентября 1830 года прапорщиком из Пажеского корпуса и направлен на службу на Кавказ. С 22 января 1832 года — подпоручик, с 28 января 1834 года — поручик, с 6 декабря 1838 года — штабс-капитан, с 20 июля 1840 года — майор армии. Был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом (в 1836 или 1840); 27 апреля 1841 года за отличие в делах с горцами при ауле Ишкартлы получил орден Св. Георгия 4-й степени.

В подполковники произведён 8 апреля 1841 года и в декабре 1844 года назначен командующим Прагского пехотного полка.

В 1845 году принял участие в Даргинской экспедиции князя Воронцова, по окончании экспедиции получил 15 августа 1845 года чин полковника и орден Св. Анны 2-й степени (в 1854 году — императорскую корону к ордену).

С 10 января 1846 по февраль 1850 года был командиром Кубанского егерского полка; 23 сентября 1849 года произведён в генерал-майоры. С февраля 1850 года — командир 1-й бригады 20-й пехотной дивизии.

Во время Крымской войны с декабря 1854 года по январь 1857 года командовал 2-й резервной пехотной дивизией и осуществлял подготовительные мероприятия по обороне побережья Балтийского моря от возможной высадки англо-французского десанта.

С января 1857 по март 1862 — командующий 11-й пехотной дивизией, 30 августа 1858 года получил чин генерал-лейтенанта и орден Св. Станислава 1-й степени.
В 1861 году был награждён орденом Св. Анны 1-й степени с мечами.

С марта 1862 года — начальник 3-й гренадерской, с октября 1863 года — 2-й гренадерской дивизии; с января 1864 года командовал 7-й пехотной дивизией.

30 декабря 1863 года во уважение заслуг ему было пожаловано в вечное и потомственное владение из казенных участков 4257 десятин 588 саженей удобной и неудобной земли в Бугульминском уезде Самарской губернии.
 
В 1864 году награждён орденом Св. Владимира 2-й степени.

С декабря 1865 года — Динабургский комендант. В 1866 году ему пожалован майорат в Царстве Польском.

С 1872 года был членом Александровского комитета о раненых; в 1874 году стал кавалером ордена Белого Орла; 26 ноября 1878 года произведён в генералы от инфантерии, а через два года получил орден Св. Александра Невского, в 1891 году получил бриллиантовые знаки к ордену.

Скончался в 1897 году. Похоронен в селе Архангельское-Чашниково Зубцовского уезда Тверской губернии (бывший погост Михаила Архангела вблизи Веригино).

Семья 
Жена: Варвара Николаевна, урождённая Хвостова. У них было 10 детей:
 Николай (1849—1916), генерал-лейтенант.
 Наталья (1850—1929)
 Александр (1851—1909), стал монахом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с именем Авенир.
 Варвара (1852—1934), фрейлина Великой княгини Екатерины Михайловны (до 1894) и императрицы Александры Фёдоровны (после 1894). Воспитанница Смольного института всю свою жизнь посвятила благотворительности; была вице-председательницей Императорского Женского Патриотического Общества; за 25 лет беспорочной службы удостоена Высочайшего рескрипта и Мариинского знака отличия 1-й степени. Умерла в эмиграции во Франции, похоронена на кладбище Сент-Женевьев де Буа.
 Валериан (1855—1913), генерал-лейтенант, Орловский губернатор.
 Мария (1857—1941)
 Иван (1860—?), генерал от инфантерии
 Алексей (1861—1942), тайный советник, гофмейстер и сенатор
 Дмитрий (1863 — после 1914), член Московского окружного суда.
 Сергей (1867—?), подполковник

Примечания

Источники 
 Список генералам по старшинству на 1885 год. — , 1885. — С. 89.
 Список генералам по старшинству на 1896 год. — , 1896. — С. 17.
 Даргинская трагедия. 1845 год. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. — СПб., 2001.

Валериан Александрович
Выпускники Пажеского корпуса
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Члены Александровского комитета о раненых
Похороненные в Зубцовском районе
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками